Municipio de Peace puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Peace (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Peace (condado de Kanabec, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kanabec.